Amphinome maldivensis är en ringmaskart som beskrevs av Thomas Henry Potts 1909. Amphinome maldivensis ingår i släktet Amphinome och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
maldivensis